Ну, погоди! (выпуск 16) — шестнадцатый мультипликационный фильм из серии «Ну, погоди!». Является последним, снятым в СССР и последним, в создании которого принимали участие: актёр Анатолий Папанов, автор сценария Аркадий Хайт и художник-постановщик Светозар Русаков.

Сюжет 
На курорте, Волк, лёжа на берегу моря, читает книгу со сказками. Среди прочих картинок с изображением: Бабы-Яги, Кота в сапогах, Змея Горыныча, Старика из «Сказки о рыбаке и рыбке» — он обнаруживает картинку с изображением Зайца, которому подрисовывает усы и бороду. От сорокаградусной жары Волк получает солнечный удар. 

Потеряв сознание, Волк оказывается в сказочном мире, описанном в книге: попадает в невод Старика из «Сказки о рыбаке и рыбке», вытаскивавшего его из моря; угоняет метлу Бабы-Яги и улетает на ней от Змея Горыныча; превращается в козлёнка, как в сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», выпив из лужицы. Также он встречает Зайца в двух обличиях: в обличии Старика Хоттабыча из одноимённой сказки с подрисованными усами и бородой и в обычном, в котором катается в карете из сказки «Золушка», кучером которой является Кот в сапогах. 

В реальности Заяц, увидевший Волка без сознания, обрызгивает его водой, чем приводит в чувство. Ещё не отойдя от сна, хищник настроен враждебно, однако после бегства добычи произносит: «Ну, Заяц... Ну, погоди» без злобы в голосе в знак благодарности за спасение.

Создатели

Музыка 
 Игорь Скляр — «Комарово» (музыка — Игорь Николаев, слова — Михаил Танич);
 Вокальный ансамбль «Harmónia» и инструментальный ансамбль Тамаша Деака — «Vízisí» (Тамаш Деак);
 Юрий Антонов и сборный ансамбль под управлением Юрия Антонова — «Море» (музыка — Юрий Антонов, слова — Леонид Фадеев).

Волк исполняет изменённую песню «Зелёный свет» (музыка — Раймонд Паулс, слова — Николай Зиновьев) в исполнении Анатолия Папанова и Виктора Бабушкина.

Помимо авторских мелодий Виктора Бабушкина, в мультфильме звучат аранжированные и исполненные им: «Вечерний звон» (Александр Алябьев), «Во поле берёзка стояла» (русская народная песня), «Камаринская» (русская народная песня), «Жил-был у бабушки серенький козлик» (русская народная песня).

Примечания

Ссылки 

Короткометражные мультфильмы СССР 1986 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Рисованные мультфильмы СССР 1986 года
Ну, погоди!